Nemzeti dal (en húngaro: Tonada Nacional) es un verso patriótico húngaro escrito en 1848 por el poeta húngaro Sándor Petőfi fungiendo de detonante para la revolución húngara de 1848 contra el poder absoluto de los Habsburgo sobre Hungría.

El poema fue recitado inicialmente en el café Pilvax en Pest el 15 de marzo de 1848, donde se reunía Sándor Petőfi y sus amigos intelectuales Mór Jókai, Pál Vasvári y Gyula Bulyovszky. El poema junto con los 12 puntos que exigían más independencia del poder absoluto de los habsburgo pronto fueron recitados por toda la ciudad, donde las calles húngaras se llenaron de ingenieros, médicos profesores, iniciándose la protesta contra los austríacos.

Poema

(Pest, 13 de marzo de 1848)
traducción por Ákos Farkas de Boldogfa.

Bibliografía
 Horváth János: Petőfi Sándor (Budapest, Pallas Kiadó, 1922.)
 El primer ejemplar impreso de la "Nemzeti dal" con escritos de la mano de Sándor Petőfi  Fuente: Könyv-e.hu Elektronikus Könyvtár

Manifestaciones y protestas en Hungría
Obras literarias de 1848
Nacionalismo húngaro
Poemas de Hungría
Poemas del siglo XIX
Literatura de Hungría del siglo XIX
Poemas de 1848